Storby kan avse:

I Finland 
 Storby – en by i Eckerö på Åland
 Storby, Karleby – en by i Karleby stad (finska: Isokylä)
 Storby, S:t Karins – en by i S:t Karinsd (finska: Isokylä)